Сай Тво́мбли (наст. имя Э́двин Па́ркер Твомбли-младший (); , Лексингтон, Виргиния, США — , Рим, Италия) — американский художник и скульптор-абстракционист.

Образование 

 Школа Музея изящных искусств, Бостон (1947-1949)
 Университет Вашингтона и Ли, Лексингтон, Виргиния
 Лига студентов-художников Нью-Йорка, Нью-Йорк (1950-1951)
 Black Mountain College (англ.), Северная Каролина (1951-1952)

Биография 

Родился 25 апреля 1928 года в Лексингтоне, Виргиния. С 1948 по 1951 годы учился в Школе Музея изящных искусств, Бостон; Университете Вашингтона и Ли, Лексингтон; Лиге студентов-художников Нью-Йорка, Нью-Йорк, где встретил Роберта Раушенберга. С подачи Раушенберга Твомбли посещал Black Mountain College, около Эшвилла, Северная Каролина, в 1951 и 1952 годах, где учился у Франца Клайна, Роберта Мазервелла, Бена Шана.

Первая персональная выставка Твомбли состоялась в 1951 году в Kootz Gallery, Нью-Йорк. Тогда в его работах чувствовалось влияние чёрно-белых экспрессионистских работ Клайна, а также детской образности Пауля Клее. В 1952 году Твомбли получил грант от Виргинского музея изящных искусств, который позволил ему посетить Северную Африку, Испанию, Италию и Францию. После возвращения, в 1953 году, служил в армии в качестве криптографа. С 1955 по 1959 год работал в Нью-Йорке и Италии, окончательно осев в Риме. В 1959 году женился на итальянской художнице Тате Франкетти. Во время этого периода начал создавать абстрактные скульптуры, которые, варьируясь по материалам и размеру, всегда были покрыты белой краской. В Италии начал работать в большом формате и дистанцировался от формальных экспрессионистских каракуль, перейдя к более буквальному использованию текста и чисел, черпая вдохновение в поэзии, мифологии и истории. Впоследствии создал словарь различных знаков, иногда с сексуальным подтекстом, которые читаются скорее на метафорическом уровне, чем в соответствии с любыми формами традиционной иконографии.

Твомбли был приглашён выставить свои работы на Венецианской биеннале в 1964 году. В 1968 году Milwaukee Art Center устроил первую ретроспективу его работ. В 1995 году в Хьюстоне открылась Галерея Сая Твомбли, в которой выставлены работы художника, созданные начиная с 1954 года.

Сай Твомбли стал третьим в истории современным художником, чье произведение представлено в Лувре на постоянной основе.

Скончался от рака.

Творчество 
Своеобразие манеры Твомбли заключается в хаотичном нанесении на холст надписей, линий и царапин. Живопись Сая Твомбли начала 1960-х состоит из белых холстов, на которых он писал пастелью, карандашом и краской. Как Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг, Твомбли использовал свободную манеру абстрактного экспрессионизма, но без героических претензий и универсальных целей. Твомбли (как и его коллеги) использовал иконографию повседневной жизни (как, например, числа и буквы), включал найденные объекты в работы, использовал такие банальные приёмы как трафарет. В 1957 Твомбли обосновался в Риме. Некоторые из главных элементов зрелых работ включают надписи в духе граффити, внимание к свойствам материала. Работы Твомбли наполнены ссылками на средиземноморское окружение и неоклассические традиции; он часто ссылается на мифологические темы и живопись старых мастеров, посредством названий работ и слов или фраз на поверхности холста.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Признание 
 1987 — премия Рубенса.
 1996 — Императорская премия Японии.
 2001 — Золотой лев Венецианской биеннале.
 2010 — орден Почётного легиона.

Примечания

Литература 
 «Путеводитель по искусству» под редакцией Яна Чилверса, Москва, ОАО Издательство «Радуга»
 «Актуальное искусство 1970—2005». Брэндон Тейлор. Издательство Слово.
"Сай Твомбли". Ролан Барт. Издательство "Ad Marginem", 2020

Ссылки 
Сай Твомбли на wikiart.org
Gagosian Gallery
 Работы в музеях мира
 ArtNet
 ArtFacts

Современные художники США
Художники США
Художники-экспрессионисты США
Художники-абстракционисты
Кавалеры ордена Почётного легиона
Лауреаты Императорской премии Японии
Лауреаты премии Рубенса
Умершие от рака
Выпускники Университета Вашингтона и Ли
Почётные доктора Университета Вашингтона и Ли
Члены Американской академии искусств и литературы
Иммигрировавшие в Италию из США